Arca – rodzaj małży nitkoskrzelnych z rodziny arkowatych
 ARCA – Rumuńskie Stowarzyszenie Astronautyki i Aeronautyki

Osoby o nazwisku Arca 
 Francesco Arca – włoski aktor telewizyjny i filmowy
 Julio Arca – piłkarz argentyński grający na pozycji lewego obrońcy lub pomocnika